LIVE! — первый концертный альбом группы Crush 40. Альбом содержит песни из серии Sonic the Hedgehog и из их прошлых альбомов, исполненных на сцене Live Stage Guilty в Токио, Япония, 29 марта 2012 года и 30 марта 2012 года, и оба концерта были полностью профессионально записаны для этого альбома. В общей сложности на мероприятии было исполнено двадцать четыре песни, но не каждая песня появилась ни на физическом компакт-диске, ни в цифровых релизах.

Это был самый первый раз, когда Crush 40 можно было услышать вживую с полной группой за пределами Японии, и все 24 песни, исполненные на этих концертах, были выпущены, за исключением кавера Hardline "Everything", который еще не был выпущен из-за проблем с авторским правом.

Разные выпуски этого альбома содержат разные песни в разном порядке. Релиз iTunes исключил их исполнение «Fire Woman», но включает их исполнение «Un-Gravitify», «Seven Rings in Hand», «Fight the Knight» и «Song of Hope»; Все остальные релизы этого альбома не включают эти песни, но включают выступление «Fire Woman».

Треклист был подтверждён гитаристом Дзюном Сэноуэ в социальной сети Facebook.

Разные выпуски этого альбома содержат разные песни в разном порядке. Несмотря на то, что LIVE! был выпущен через сайт лейбла группы, многие люди за пределами Японии не смогли приобрести альбом, но Дзюн Сэноуэ подтвердил, что также состоится и цифровой выпуск через iTunes. 5 января 2014 года альбом появился в iTunes.

Песня «Everything» 
На этом концерте Crush 40 исполнили кавер-версию песни Hardline «Everything». Однако у группы нет никаких видеозаписей этого, и все видеозаписи, которые могли там когда-то быть, были утеряны. Это считается «потерянной песней».

Список композиций

Участники записи

Crush 40 
 Дзюн Сэноуэ — гитары
 Джонни Джиоэли — вокал

Приглашённые музыканты 
 Такеши Танеда — бас-гитара
 Тору Кавамура — ударные

Технический персонал 
 Киеси Йошида (Attic-Arcade, inc.) — менеджер по производству
 Сего Косака — команда оркестра
 Чиаки Курода (дизайн Windansea) — дизайн
 Шигехару Исода (WaveMaster inc.) — фотография
 Фумитака Сибата — исполнительный продюсер

Примечания

Ссылки 

 LIVE! на вики-проекте Sonic News Network
 LIVE! на сайте-энциклопедии Sonic Retro

Sonic the Hedgehog
Концертные альбомы 2012 года
Концертные альбомы Crush 40
Альбомы, спродюсированные Дзюном Сэноуэ